Miejscowości w USA:
 Oak Lawn – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
Gminy w USA:
 Oak Lawn (ang. Oak Lawn Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing